Capitolo ima više značenja:
 Capitolo, Bari
 Capitolo, Brindisi
 Capitolo, Caserta